El término aglomerado puede referirse, en esta enciclopedia:

 al aglomerado mineral, tipo de roca formada de trozos de lava o de otras rocas;
 al aglomerado, un tipo de tablero construido a base de virutas de madera;
 al aglomerado azul, un tipo de cúmulo de estrellas.

Enlaces externos